Castello Doria – castello nel comune di Angri
Castello Doria – castello nel comune di Dolceacqua
Castello Doria – castello nel comune di Porto Venere
Castello Doria – castello nel comune di Vernazza